A 2022-es flandriai körverseny országúti-kerékpárversenyt április 3-án rendezték. A verseny a sorozat történetének 106., a 2022-es UCI World Tour 12. versenye volt.

Indulók

Végeredmény

flandriai
Flandriai körverseny